Vis, consili expers, mole ruit sua è una locuzione latina la cui traduzione in italiano è: "La forza, senza la saggezza, crolla sotto il suo stesso peso". La locuzione è di Orazio (Libro III, Ode IV, riga 65).

Frasi oraziane